Jan Kleczyński ist der Name folgender Personen:

* Jan Kleczyński (Komponist) (1837–1895), polnischer Pianist, Komponist und Musikkritiker
 Jan Kleczyński (Schriftsteller) (1875–1939), polnischer Schriftsteller, Kunstkritiker und Schachspieler
 Jan Baptista Kleczyński (1756–1828), polnischer Geiger, Dirigent und Komponist, siehe Johann Baptist Kletzinsky